La Gare Île-des-Soeurs est une station du Réseau express métropolitain dans l'arrondissement de Verdun à Montréal, Québec. Il est prévu d'être exploité par CDPQ Infra et de servir de station sur l'antenne Rive-Sud du REM.

Il sera situé juste à côté du siège social de Bell Canada.

Réseau express métropolitain